6897 Tabei - um asteróide da cintura principal, a 1,9683522 UA. 
Junko Tabei - uma alpinista japonesa. 
Desambiguação